Funatsu ist der Familienname folgender Personen:

 Tetsuya Funatsu (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Yūya Funatsu (* 1983), japanischer Fußballspieler